Jorge Alberto Beck Mendes Ribeiro, conhecido como Mendes Ribeiro (Porto Alegre, 14 de julho de 1929 - Porto Alegre, 9 de julho de 1999) foi um advogado, professor e jornalista gaúcho.

Biografia

Começou sua carreira na Rádio Gaúcha, em 1951.  Foi narrador e comentarista esportivo, tendo  transmitido a Copa do Mundo de 1958, na Suécia, pela Rádio Guaíba. Retornando à Rádio Gaúcha em 1963, Mendes Ribeiro foi o primeiro apresentador do programa Atualidade, transmitindo-o direto de Brasília, na época em que era deputado federal. Também participou do programa televisivo Jornal do Almoço na TV Gaúcha e foi colunista do jornal Zero Hora.

Na década de 1990 retornou à Companhia Jornalística Caldas Júnior, atuando na Rádio Guaíba, TV Guaíba e como colunista no jornal Correio do Povo.

Foi vereador em Porto Alegre, entre 1963 e 1964, deputado estadual entre 1962 e 1963 e deputado federal em dois mandatos, 1987-1991, 1991-1995), pelo Rio Grande do Sul.

 Parlamentares Constituintes
 Biografia

Jornalistas do Brasil